Tom Moore (aktor)
 Tom Moore (wojskowy)